Lynden ou De Lynden ou Van Lynden est un nom propre germanique et néerlandais qui peut faire référence à :

Prénom 
Lynden est un prénom anglo-saxon notamment porté par :
 Lynden David Hall (1974-2006), auteur compositeur anglais de musique soul ;
 Lynden Gooch (1995-), joueur américain de soccer ;
 Lynden Pindling (1930-2000), homme d'État bahamien, « Père de la Nation » des Bahamas ;

Patronyme

Noblesse belge et néerlandaise 

 Famille d'Aspremont-Lynden
 Charles d'Aspremont Lynden (1689-1772), militaire au service des Provinces-Unies, puis du Saint Empire ;
 Charles d'Aspremont Lynden (1888-1967), homme politique et ministre belge ;
 Claude d'Aspremont Lynden (1946-), économiste et épistémologue belge ;
 Ferdinand Gobert d'Aspremont Lynden (1645-1708), noble et militaire des Pays-Bas méridionaux ;
 Guillaume d'Aspremont Lynden (1815-1889), homme politique belge ;
 Harold Charles d'Aspremont Lynden (1914-1967), homme politique et ministre belge ;

 Maison de Lynden, ancienne famille de la noblesse des Pays-Bas :
 Étienne de Lynden de Mussenbergh (?-1507), noble belge du duché de Gueldre ;
 Florent de Lynden (-1203), seigneur de Lynden, noble du Duché de Gueldre et militaire néerlandais ;
 Florent II de Lynden (-1247), seigneur de Lynden, noble néerlandais du duché de Gueldre ;
 Guillaume II de Lynden (mort en 1227), seigneur de Lynden, noble belge du duché de Gueldre ;
 Herman de Lynden (1547-1603), chevalier belge, militaire du Saint-Empire et gouverneur de la région de Cologne ;
 Robert de Lynden, baron de Froidcourt (ca. 1535-1610), chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, noble duché de Gueldre et militaire de la principauté de Liège ;
 Thierry de Lynden (-), noble belge, premier conseiller d’État et grand maître de la cour du prince de Liège ;
 Thierry I de Lynden (Dirk van Lynden en néerlandais, ), seigneur de Lynden, noble du duché de Gueldre ;
 Thierry III de Lynden (Dirck III van Lynden en néerlandais, ?-1368), seigneur belge, premier Échanson du Duché de Gueldre ;
 Frans Godaert baron van Lynden, 13e Heer van Hemmen, Blitterswijk en Lunenburg (1702-1786) ;
  (1707-1748) sénéchal de Bredevoort ;
  (1736-1816), membre de la première Chambre ;
  (1761-1831), maitresse de Guillaume V d'Orange-Nassau ;
  (1761-1845), membre de la première Chambre
  (1765-1854), membre de la première Chambre ;
  (1766-1841), membre de la seconde Chambre, président de la seconde Chambre ;
  (1770-1825), Gouverneur Provincial ;
  (1779-1837), bourgmestre de Nimègue ;
  (1791-1860), membre de la seconde Chambre ;
  (1801-1855), membre de la seconde Chambre ;
  (1806-1866), membre de la seconde Chambre ;
  (1808-1876), commissaire du Roi ;
 Constantijn Theodoor van Lynden van Sandenburg (1826-1885), Premier ministre des Pays-Bas ;
  (1836-1931), membre de la première Chambre ;
  (1843-1910), membre de la première Chambre, ministre ;
  (1873-1932), membre de la seconde Chambre, vice-président du Conseil d'État, Commissaire de la Reine ;
  (1905-1990), commissaire de la Reine.

Autre personnalité 
 Donald Lynden-Bell (1935-2018), astrophysicien britannique.

Toponyme 

 Lynden, ville américaine du comté de Whatcom dans l'État de Washington.

Architecture 
 Château d'Aspremont-Lynden, château de Rekem dans le Limbourg en Belgique.

Astronomie 
 (18235) Lynden-Bell, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Divers 
 Aéroport international Lynden Pindling, principal aéroport des Bahamas, situé sur l'île de New Providence.
 Régiment de Lynden hussards, régiment de hussards du Royaume de France créé en 1706.

Patronyme germanique
Patronyme belge
Patronyme néerlandais